Key Witness (1947), een film van D. Ross Lederman
Key Witness (1960), een film van Phil Karlson